Saba, you rise from the ocean ist der Titel der Nationalhymne von Saba, einer zu den Niederlanden gehörenden Insel der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik.

Geschichte 
Das Lied wurde im Jahr 1960 von der Dominikanerschwester Christina Maria Jeurissen, bekannt als Schwester Waltruda, komponiert. Am 6. September 1985 legte der Inselrat Sabas das Lied als offizielle Hymne der Insel fest. Nach der Auflösung der Niederländischen Antillen bestätigte der Rat dies noch einmal am 10. Oktober 2010.

Text

Weblinks

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Saba (Insel)
Nationalhymne
Lied 1960